Владимир Байков:
 Байков, Владимир Анатольевич (род. 1952) — российский дипломат.
 Байков, Владимир Викторович (род. 1974) — российский оперный певец.